Перша ліга Словенії 2020—2021 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Вперше чемпіоном країни став клуб «Мура».

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
Перша фаза

Друга фаза

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня — 2 червня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway  

2021
Словенія
Словенія
2020 у словенському спорті
2021 у словенському спорті